Хлоя Черри (, настоящее имя — Элис Мэрилинн Джонс (англ. Elise Marilynn Jones); род. 23 августа 1997 года, Ланкастер, штат Пенсильвания, США) — американская актриса, порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Родилась в Ланкастере, штат Пенсильвания, в августе 1997 года. В 2015 году, вскоре после 18-летия, познакомилась с профессиональным фотографом, проводившим эротические фотосессии. Он связался с агентством из Флориды, и затем Хлоя переехала, чтобы начать карьеру порноактрисы.

Снялась в своей первой сцене вместе с Алексис Фокс в Bring The Heat, для Reality Kings в октябре 2015 года.

Работала с такими компаниями, как Bang Bros, XEmpire, Jules Jordan Video, Mile High, Evil Angel, Lethal Hardcore, Digital Sin, Brazzers, 3rd Degree, Girlfriends Films, Adam & Eve и другими.

В 2018 году была номинирована на премию XBIZ в категории «лучшая новая актриса». В мае 2018 года стала девушкой месяца порносайта Girlsway.

На сентябрь 2019 года снялась более чем в 340 фильмах.

Сейчас снимается во втором сезоне сериала «Эйфория» от HBO.

Избранная фильмография 
 Amateur Introductions 24,
 Boffing The Babysitter 22,
 Confession Booth,
 Full Anal Service 5,
 I Love Hairy Teens,
 In The Booty 2,
 Kittens and Cougars 12,
 Lubed 2,
 Mom Knows Best 3,
 Super Cute 5.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Девушки Girlsway